Понт:
 Понт — северо-восточная область Малой Азии.
 Понт Эвксинский ( — «Море Гостеприимное») — античное название Чёрного моря.
 Понт (мифология) — древнегреческий бог внутреннего моря.
 Понтийское царство (Понт) — эллинистическое государство в Малой Азии в 302 — 64 годах до н. э.
 Республика Понт — непризнанное государство в северо-восточной части Турции в период 1917—1922 годов.
 Понт-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

См. также 
  (значения)